

Geografia

Svizzera 
 Distretto di Prettigovia/Davos – ex distretto (Canton Grigioni)
 Regione Prettigovia/Davos – regione (Canton Grigioni)